Габриель де Монморанси (; 1541 — 1562), барон де Монберон — французский аристократ, участник Итальянских и Религиозных войн.

Биография 

Четвертый сын коннетабля Франции Анна де Монморанси и Мадлен Савойской. Получил от отца титул барона де Монберон.

В 1550 году в возрасте девяти лет получил от Генриха II должность капитана Бастилии, принадлежавшую его отцу.

В 15 лет сражался в битве при Сен-Кантене и вместе с отцом попал в плен. 19 марта 1560 получил от Карла IX пост капитана крепости в Венсенском лесу, который ему уступил коннетабль. 

В 1561 участвовал в коронации Карла IX, в августе получил под командование ордонансовую роту в 50 копий. С этим отрядом отличился в 1562 году в осаде Руана, а в декабре храбро сражался  в битве при Дрё, где был убит.

Пьер Ронсар написал ему пространную стихотворную эпитафию, приведенную у Андре Дюшена (pp. 425—427).

Был холост.

В свой герб на червленое перекрестье щита Монморанси добавил серебряный крест.

Литература 

 Père Anselme. Histoire généalogique et chronologique de la maison royale de France. T. III. — P.: Companie des Librairies, 1728, p. 604
 , pp. 425—427 
 , p. 42 
 Nobiliaire universel de France, ou Recueil général des généalogies historiques des maisons nobles de ce royaume. T. III, première partie. — P.: Librairie Bachelin-Deflorenne, 1873, pp. 281—282

Габриель
Участники Итальянских войн
Участники Религиозных войн: Католики
Погибшие в войнах и вооружённых конфликтах